Fusaroli – calciatore italiano
Umberto Fusaroli Casadei – partigiano italiano